

События 
 Имп. Цезарь Марк Аврелий Валерий Максимиан А. и Гай Галерий Валерий Максимиан Цезарь.
 Пикты переходят Вал Адриана. Война Констанция на севере с пиктами.
 Собрав войска в Иллирии и Мезии, Галерий двинулся в Армению.
 297—298 — Восстание квинквегентанеев (5 городов Киренаики) под руководством Юлиана. Восстание подавил Геркулий.
 297—298 — Геркулий завершил войну в Африке. Взятие твердынь повстанцев в горах Атласа. Восстания жестоко подавлены.
 297—298 — Диоклетиан осадил Ахилла в Александрии и взял её 8 месяцев спустя. Ахилл казнён. Египет опустошён проскрипциями и убийствами, но Диоклетиан упорядочил управление.
 Галерий заманил персов Нарсеса в засаду и полностью разгромил их, захватив лагерь, жён и детей Нарсеса. Захват Армении и Месопотамии.

См. также